Garrett kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Garrett (Illinois)
Garrett (Indiana)
Garrett (Pennsylvania)
Garrett (Texas)
Garrett (Washington)

Overig
Garrett AiResearch, bouwer van turbomotoren